Rajská zahrada je v Praze označení více míst: 
 Rajská zahrada (Žižkov), zahrada a park na Žižkově
 do roku 1998 název autobusové zastávky s dnešním názvem Náměstí Winstona Churchilla a předchozím názvem Ústřední rada odborů
 Rajská zahrada (Pražský hrad), jedna z jižních zahrad Pražského hradu
 Rajská zahrada (Kyje), bývalý sad na místě dnešní zahrádkářské osady v Kyjích u Borské ulice, v základní sídelní jednotce Na hutích-Rajská zahrada, a neformální označení místní zástavby
 Rajská zahrada (stanice metra), stanice metra na Černém Mostě, pojmenovaná podle bývalého sadu a přilehlé lokality
 Praha-Rajská zahrada (železniční zastávka), zastávka v Kyjích, která je k roku 2022 ve výstavbě, pojmenovaná podle bývalého sadu a stanice metra